Futbolo klubas Džiugas este un club de fotbal lituanian din orașul Telšiai, care evoluează în A Lyga. Džiugas a fost fondat în 1923. Noul club a fost fondat în 2014 (reformat).

Palmares 
 Pirma lyga: 1
 2019
 Cupa Lituaniei (0):

Participări în campionatele lituaniene

Lotul actual 
Actualizat ultima dată la 14 ianuarie 2023.

Jucători notabili 
  Davydas Arlauskis, (2016–...)
  Marius Papšys, 2019
  Valeri Kuridze, 2019

Antrenori
  Vijūnas Vasiliauskas (2015–2016);
  Anatolij Čumak (2016);
  Vijūnas Vasiliauskas (2017–2018);
  Marius Šluta (2019 – 2022);

Referințe

Legături externe 
 Site-ul oficial
 Facebook 
 alyga.lt (FC Džiugas)
 Soccerway (FC Džiugas)
 lietuvosfutbolas.lt

Cluburi lituaniene de fotbal
Fondări în 2014